Педро Леон има више значења:

 Педро Леон, Ла Биснага (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Педро Леон (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику